Dickinson  es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Dickinson (Iowa)
Condado de Dickinson (Kansas)
Condado de Dickinson (Míchigan)